Centre steht für:

 Centre, bis 2015 Name einer Region in der Mitte Frankreichs, siehe Centre-Val de Loire
 Centre (Lausanne), Stadtteil von Lausanne, Kanton Waadt, Schweiz
 Centre (Burkina Faso), Region in Burkina Faso
 Centre (Kamerun), Region in Kamerun
 Centre (Alabama), US-amerikanische Stadt und County Seat
 Centre County, County in Pennsylvania
 Département Centre, Department auf Haiti

Siehe auch:
 Center
 Centru